Endicott ist der Name folgender 

Personen:
 Harry Endicott (1883–1913), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Jo Ann Endicott (* 1950), australische Tänzerin
 Marina Endicott (* 1958), kanadische Schriftstellerin
 William Crowninshield Endicott (1826–1900), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Kriegsminister
 William Endicott (1876–1944), a.k.a Farmer Bill Endicott, US-amerikanischer Automobilrennfahrer

  
Orte in den Vereinigten Staaten:
 Endicott (Kentucky), im Floyd County
 Endicott (Massachusetts), im Norfolk County
 Endicott (Nebraska), im Jefferson County
 Endicott (New York), im Broome County
 Endicott (Virginia), im Franklin County
 Endicott (Washington), im Whitman County
 Endicott (West Virginia), im Wetzel County

Sonstiges:
 Endicott Arm, Fjord in Alaska
 Endicott Mountains, ein Gebirgszug der Brookskette in Alaska

im NRHP gelistete Objekte:
 Endicott Estate, in Dedham, Massachusetts, ID-Nr. 02000128
 Endicott Hotel, in Concord, New Hampshire, ID-Nr. 87000818
 Endicott Rock, in Laconia, New Hampshire, ID-Nr. 80000264
 Endicott Square Deal Arch, in Endicott, New York, ID-Nr. 01000171
 Endicott-Johnson Shoe Distribution Plant, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 07001074